

Напрямок 

 Траверз, траверс — напрямок, перпендикулярний курсу корабля.
 Траверс в альпінізмі — напрямок, перпендикулярний напрямку підйому (спуску) на горі.
 Траверс вершин — проходження не менше двох вершин, причому спуск з попередньої вершини повинен проходити в напрямку до подальшої, але не по шляху підйому.

Перешкода 
 Траверс — захисна споруда.
 Траверс — легке броньове прикриття важливих елементів корабля, поперечна поздовжній осі плита броні, що розділяє гармати батареї для захисту від поздовжнього вогню, щоб вони не могли бути знищені всі одним вдалим влученням.
 Траверс — регуляційна споруда, поперечна дамба, що з'єднує поздовжню напрямну дамбу з берегом чи захисний вал з незатоплюваною територією.

Топонім 

 Гранд-Траверс — адміністративно-територіальний округ в штаті Мічиган, США.
 Траверс — адміністративно-територіальний округ в штаті Міннесота, США.
 Траверс — населений пункт в окрузі Ніколлет, Міннесота, США.

Прізвище 
 Вільям Моріс Траверс (1872—1961) — британський хімік, автор робіт з неорганічної хімії, а також хімічної технології.
 Джордж Траверс (1888—1946) — англійський футболіст.
 Доу Траверс ( 1987) — лижник з Кайманових островів, який виступає у гігантському слаломі.
 Жан Балтазар де ла Траверс (1752 — не раніше ніж 1808) — російський художник і театральний актор французького походження.

Див. також 
 Траверса (значення)
 Траверсе